Guerre peut désigner :

Nom commun 
 Guerre, un état de conflit armé ;
 , décoration militaire attribuée par plusieurs pays lors de conflits ;
 Métaphore de la guerre

Nom propre 

 Chantal de Guerre (1942-), nom de naissance de chanteuse et actrice française Chantal Goya ;
 Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729), musicienne et claveciniste française ;

Titre 

 Guerre et Amour, un film franco-américain réalisé par Woody Allen en 1975.
 Guerre, roman de Louis-Ferdinand Céline publié à titre posthume en 2022.

Divers 
 Le Dépôt de la Guerre était le bureau de cartographie et d'archives à intérêt militaire de l'armée française depuis Louis XIV.

Voir aussi 
 
 
Patronyme français